Valsequillo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Valsequillo, Mexiko, Chihuahua, Matamoros,

Spanien 

 Valsequillo de Gran Canaria (kommun)
 Valsequillo de Gran Canaria (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 
 Valsequillo (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Valsequillo (ort i Spanien, Andalusien, Province of Córdoba, lat 38,40, long -5,35),